DDX18 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 670 амінокислот, а молекулярна маса — 75 407.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки